Goierri qui signifie en basque « le pays / le village d'en haut »

Toponymes

Pays basque

Guipuscoa 
 Goierri, comarque du Guipuscoa.

Biscaye 
 Goierri, quartier d'Aulesti ;
 Goierri, quartier de Barrika ;
 Goierri, quartier d'Erandio ;
 Goierri, quartier de Garai ;
 Goierri, quartier de Markina-Xemein ;
 Goierri, quartier de Zaldibar.

Toponymie basque